

Sigle 
 Telecommunications Technology Association
 True Triaxial Apparatus – apparecchio triassiale vero
 TTA – sigla per indicare l'acido tetradeciltioacetico
 TTA – Trattamento Termico di Alligazione

Codici 
 TTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Plage Blanche di Tan Tan (Marocco)
 tta – codice ISO 639-3 della lingua tutelo

True Audio 
 TTA – True Audio, formato di compressione dati lossless